Ravage (tijdschrift)
 Ravage (ontwerpduo)